Ми́рный догово́р — окончательное принятие сторонами вооружённого конфликта обязательств о прекращении военных действий на основании письменно закреплённого соглашения.

В отличие от перемирия (прекращение огня ) заключение мирного договора в наше время возможно лишь между двумя или несколькими признанными международным правом правительствами, так как в противном случае урегулированием конфликта призвана заниматься ООН. Наиболее важными составляющими мирного договора являются правовое урегулирование вопросов территориального суверенитета и политических условий, заявления о виде построения будущих дву- или всесторонних отношений, форма и объём репараций, последствия в военной области.

История 
Первым исторически документированным мирным договором стало соглашение между Египтом и Хеттским царством в 1296 году до н. э. после битвы при Кадеше. Этот договор содержал не только пакт о ненападении, но и обязательство о взаимопомощи в случае нападения с третьей стороны. Договор существовал в двух версиях, на древнеегипетском и на хеттском языках.

Существует неписаное правило для подписантов мирных договоров: та сторона которая идет на наибольшие уступки в договоре, должна ехать к месту подписания в то место на которое укажет страна одержавшая победу. Примеры: Московский мирный договор - делегация из Финляндии ехала в столицу страны-победителя СССР, Хасавюртовские соглашения - подписывали практически на территории самой Чечни. Но самый яркий пример это унизительное Второе компьенское перемирие - место было выбрано Германией и должно было продемонстрировать реванш за былое поражение немцев в предыдущей войне. Изредка мирные договора заключают на территории нейтральной страны.

См. также 

 Jus gentium
 Пакт
 Сепаратный мир
 Капитуляция
 Международный договор

Примечания

Ссылки 
 UN Peacemaker, United Nations Database of Peace Agreements
 Peace Agreement Access Tool (PA-X), 1990—2016
 United States Institute of Peace Digital Peace Agreements Collection
 Uppsala Conflict Data Program’s Peace Agreement Dataset v. 2.0, 1975—2011
 The Paris Peace Treaty of 1783
 The peace treaties: comprising the league of nations covenant, digest of the German treaty, digest of the Austrian treaty, with annotations by the American mission at the peace conference; milestones on the road to victory indexed, authors Publicity Corporation, Continental National Bank. Publisher The Federal trade information service, 1919
 The Treaty of Versailles, 1919
 Peace Agreements Database at the Transitional Justice Institute